Siegmeister est un patronyme porté notamment par :

 Elie Siegmeister (1909–1991), compositeur américain, professeur de musique et chef d'orchestre ;
 Walter Siegmeister (1901–1965), essayiste américain.